Jens Nørregård er navnet på flere personer:

 Jens Nørregård (maler) – dansk kunstmaler
 Jens Nørregaard (højskolemand) – dansk højskoleforstander for Testrup højskole
 Jens Nørregaard – dansk kirkehistoriker